Alfonso I Piccolomini (1468-1498), 5º Duca di Amalfi
 Alfonso II Piccolomini (1499-1559), 6º Duca di Amalfi
 Alfonso Piccolomini Todeschini (1558-1591),  3º Duca di Montemarciano, capitano di ventura e bandito
 Alfonso Piccolomini (ca. 1630-1694), 1º Principe di Valle di Casale
 Alfonso Piccolomini (?-1584), 6º Marchese di Deliceto, reggente della Gran Corte della Vicaria